Abia är ett släkte av steklar som beskrevs av Leach 1817. Abia ingår i familjen klubbhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 

Klubbhornsteklar